Сенютино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 1 км к юго-западу от окраины города Опочка, южнее деревни Звягино, на автодороге на Пустошку ().

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 12 человек, на 2012 год — 12 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района